Den Namen Birkhof tragen mehrere Ortschaften:

in Deutschland
 in Baden-Württemberg
 Birkhof (Aalen), Weiler im Stadtteil Unterkochen von Aalen, Ostalbkreis
 Birkhof (Bargau), Ortsteil vom Stadtteil Bargau der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis 
 Birkhof (Böbingen an der Rems), Wohnplatz der Gemeinde Böbingen an der Rems, Ostalbkreis
 Birkhof (Essingen), Ortsteil von Essingen, Ostalbkreis
 Birkhof (Frankenhardt), Ortsteil von Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Birkhof (Gschwend), Ortsteil von Gschwend, Ostalbkreis
 Birkhof (Herlikofen), Ortsteil vom Stadtteil Herlikofen der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Birkhof (Ingoldingen), Ortsteil von Ingoldingen, Landkreis Biberach
 Birkhof (Kaisersbach), Ortsteil von Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis
 Birkhof (Külsheim), Wohnplatz auf der Gemarkung von Hundheim, Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis
 Birkhof (Rosenberg), Ortsteil von Rosenberg, Ostalbkreis
 Birkhof (Schechingen), Wohnplatz der Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis
 Birkhof (Westerstetten), Ortsteil von Westerstetten, Alb-Donau-Kreis

 in Bayern
 Birkhof (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf
 Birkhof (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf
 Birkhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 Birkhof (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Birkhof (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth
 Birkhof (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Tirschenreuth
 Birkhof (Neu-Ulm), Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm
 Birkhof (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen
 Birkhof (Schernfeld), Ortsteil der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt
 Birkhof (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham

 in Nordrhein-Westfalen
 ein Hof in Lohmar, siehe Birkhof (Lohmar)
 Rittergut Birkhof in Korschenbroich
 Haus Birkhof, Köln-Hahnwald

in Österreich
 Birkhof (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Birkenhof
 Birkhofer
 Birkhoff
 Pirkhof